Ark steht für:

 Ark (Band), norwegische Progressive-Metal-Band
 Ark (Buxoro), Zitadelle von Buxoro, Usbekistan
 Ark (Film), US-amerikanisch-südkoreanischer Animationsfilm von Kenny Hwang (2004) 
 Ark (Packprogramm)
 Ark (Rockband), englische Rockband
 Ark (Schiff), polnisches Segelschiff
 Ark: Survival Evolved, Computerspiel
 Konya Ark, Zitadelle von Chiwa, Usbekistan
 The Ark, schwedische Glam-Rock-Band
 The Ark – Wir sind nicht allein, US-amerikanischer Film von Roger Christian (2013) 
 T.Ark, Künstlername von Uwe Arkuszewski (1962–2004)
 Victor Ark, Künstlername von Victor Barranqueras

Ark ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Joseph Ark (1807–1878), deutscher Architekt und Baumeister
 Joan Van Ark (* 1943), US-amerikanische Schauspielerin
 Karel van Ark (1839–1902), niederländisch-russischer Pianist und Musikpädagoge
 Tamara van Ark (* 1974), niederländische Politikerin (VVD)

Ark ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Ark (Missouri), Ort im Dent County
 Ark (Utah), Ort im Salt Lake County
 Ark (Virginia), Ort im Gloucester County
 Ark Bayou, Fließgewässer im Tunica County, Mississippi
 Ark Mine, Mine im Stevens County, Washington
 Ark Slough Ditch, Kanal im Craighead County, Arkansas

ARK steht als Abkürzung für:
 Allgemeine Rabbinerkonferenz Deutschland
 Alter Realkatalog, Verzeichnis älterer Bibliotheksbestände, siehe Systematischer Katalog #Geschichte
 Archival Resource Key, eine Art URL
 Flughafen Arusha in Tansania (IATA-Code)
 Tschetwerikow ARK-3, sowjetisches Flugboot
 ARK-Reaktor, fiktive Energieerzeugungsart in den Filmen und Comics um die Marvel-Figur Iron Man

AR-K steht für:
 Catamarca (Provinz) in  Argentinien (ISO 3166-2 Code)

Siehe auch:
 HMS Ark Royal, britische Kriegsschiffe
 Ark Invest, amerikanische Investmentgesellschaft

Abkürzung